The Ocean, a Led Zeppelin dala a Houses of the Holy albumról
The Ocean, német zenekar